Un hameau est un groupe d’habitations en milieu rural, généralement trop petit pour être considéré comme un village.
 Le Hameau,  roman de William Faulkner (1940). 
 Le Hameau, localité de la commune d'Assesse.